Genesee ist die Bezeichnung

 des Flusses Genesee River
 Trappistenabtei Genesee, US-amerikanischer Kloster im Bundesstaat New York 

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Genesee (Colorado)
 Genesee (Idaho)
 Genesee (New York)
 der Abtei Genesee der Trappisten im US-Bundesstaat New York
 Genesee (Wisconsin), Town(ship) im Waukesha County

in Kanada:
 Genesee (Alberta)

Siehe auch:
 Genesee County
 Genesee Township
 Geneseo
 Genessee